Iris ima več pomenov:

 Iris – v grški mitologiji boginja nedolžnosti
 Iris – žensko osebno ime
 Iris – Iris Mulej, slovenska manekenka in fotomodel, Miss Slovenije 2006, Miss Universe 2002
 Iris – slovenska pevka zabavne glasbe
 Iris – v anatomiji šarenica
 Iris – roža
Iris (nagrada) - nagrada Združenja filmskih snemalcev Slovenije
 IRIS – angleška okrajšava za vnetni sindrom imunske obnove